Paravitrea reesei är en snäckart som beskrevs av Morrison 1937. Paravitrea reesei ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
reesei